Plaatsen
 Goes, een stad in de Nederlandse provincie Zeeland
 Goes (gemeente), een gemeente in Zeeland
 Goes (Dohma), een stadsdeel van de Duitse plaats Dohma
 Goès in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
 Goes (Ohio) in de Amerikaanse staat Ohio
 Goes-Chroestalny in Rusland

Personen
 Adriaan van der Goes,  1722 - 1797, advocaat, schepen en burgemeester van Den Haag
 Maarten van der Goes van Dirxland, 1751 - 1826, Nederlands politicus
 Louis Napoleon van der Goes van Dirxland, 1806 - 1885, Nederlands politicus

 Jelle Goes, Nederlands voetbalcoach
 Wim Goes, Belgisch architect
 Frank van der Goes, Nederlands journalist en oprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij
 Hugo van der Goes, Vlaams kunstschilder
 Joannes Antonides van der Goes, dichter en toneelschrijver
 Wouter van der Goes, Nederlands radio-dj
 Marinus van der Goes van Naters, Nederlands politicus

Overige
 Geostationary Operational Environmental Satellite, een weersatellietprogramma in de Verenigde Staten
 Goes (geslacht), een geslacht van boktorren